Setmana Roja (Argentina) (1909): repressió política a Argentina.
 Setmana Roja (Itàlia) (1914): repressió política a Itàlia.
 Setmana Roja (Espanya) (1936): resistència a l'alçament militar a Espanya.